Simsdorf ist der Name:

 einer Ortschaft in der Gemeinde Zülz in der Woiwodschaft Oppeln, siehe Simsdorf (Zülz) (polnisch Gostomia)
 eines Weilers der Ortschaft Dometzko in der Gemeinde Comprachtschütz in der Woiwodschaft Oppeln, siehe Simsdorf (Comprachtschütz)
 einer Ortschaft in der Gemeinde Dobromierz (Hohenfriedeberg) in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Szymanów (Dobromierz)
 einer Ortschaft in der Gemeinde Wisznia Mała (Wiese) in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Szymanów (Wisznia Mała)
 eines Weilers in der Gemeinde Malczyce (Maltsch a.d. Oder) in der Woiwodschaft Niederschlesien